Restrup har flere betydninger

 Store Restrup
 Lille Restrup
 Store Restrup Herregård